Квайрес (в других источниках Кверес или Кувейрас) — аэродром сирийских ВВС, расположенный в пригороде города Алеппо. В ходе гражданской войны в стране в течение 3 лет находился в осаде.

История 
До войны аэродром был основным для подготовки сирийских ВВС, на нём базировалась 3-я эскадрилья, на вооружении которой были Л-39 ZA, MBB 223 Flamingo, а также 3 и 4 школа пилотов.

 Гражданская война (с 2011)
В ходе гражданской войны, начиная с августа 2012 года, борьба за авиабазы стала важнейшим стратегическим компонентом боевых действий.
В январе 2013 года Сирийская свободная армия (ССА) при поддержке турецких военных советников и совместно с отрядами радикальной исламистской группировки Джебхат ан-Нусра активизировала боевые действия, направленные на захват аэродромов, с целью лишить сирийские правительственные войска (САР), оборонявшие крупные города, поддержки с воздуха. Недалеко от авиабазы Квайрес правительственными войсками были взяты в плен несколько турецких офицеров, в том числе 4 лётчика.
Тем не менее аэродром оказался в окружении ССА и исламистских боевиков, а 27 апреля 2013 года частично захвачен.

Оборонял базу её персонал, а также курсанты военного училища ПВО, которые приехали на стажировку.
На момент начала блокады оборону держали 600 человек; под конец осады в живых осталось примерно 350 человек.
В мае 2015 погиб генерал Аль-Муханна (Al-Muhanna), руководивший обороной базы.

В августе 2015 боевиками предпринимались 2 штурма; после штурма 10 августа в Тартусе состоялся митинг родственников военных, защищающих авиабазу, — основным требованием митингующих было деблокирование базы. После этого войска САР предприняли неудачную попытку деблокировать базу.

Наступление на этом участке фронта сирийские правительственные войска начали в середине сентября. Основной целью его являлось снятие осады с базы (однако существовала и другая стратегическая цель: это позволило бы перекрыть шоссе Алеппо — Ракка, тем самым перерезав пути снабжения «Исламского государства» надвое). 30 сентября 2015 года началась военная операция России в Сирии. 16 октября САА приблизились к базе на 7 км. Через пять дней — уже на 4 км.

Было занято поселение Шейх Ахмад (в 2 км от авиабазы), а после этого, 10—11 ноября 2015, правительственные войска под командованием Сухеля Аль-Хасана деблокировали аэродром (прорыв был осуществлён со стороны авиаинститута).

Прорыв блокады являлся на тот момент одним из заметных успехов сирийских правительственных войск с того момента, когда они перешли в контрнаступление по всем фронтам.

Примечания 

Военные аэродромы Сирии
Гражданская война в Сирии